Вене́р Раси́хович Са́фин (; род. 6 октября 1964, Уфа, РСФСР, СССР) — советский и российский хоккеист, тренер. С июля 2016 года — главный тренер хоккейной команды «Авто» (Екатеринбург), выступающей в чемпионате МХЛ.

Биография 
Воспитанник хоккейной школы «Салават Юлаев», тренер В. Денисов. Мастер спорта (1990). Окончил Уфимский государственный авиационный институт (1987). В 2006 году окончил санкт-петербургский государственный университет физической культуры имени П. Ф. Лесгафта по специальности «теория и методика подготовки хоккеистов высокой квалификации»

Карьера 
Трёхкратный бронзовый призёр чемпионата России (1995—97). Капитан команды «Салават Юлаев» (Уфа) (1995—99). Играл за уфимский «Авангард» (1982—89), «Салават Юлаев» (1989—90, 1991—94, 1995—1999), тольяттинскую «Ладу» (1990—91), финский «Хермес» (1994—95).

Тренер 
В тренерский штаб «Салават Юлаев» (Уфа) входит с 2001 года. В конце декабря 2012 года по обоюдному согласию расстался с клубом. В мае 2013 г. назначен главным тренером команды МХЛ «Толпар», входящей в систему клуба «Салават Юлаев». В июле 2016 года назначен главным тренером клуба МХЛ «Авто» (Екатеринбург).

Достижения в качестве старшего тренера 
 Чемпион России (2007/08, Салават Юлаев)
 Обладатель Кубка Гагарина (2011, Салават Юлаев)

Статистика (главный тренер) 
 Последнее обновление: 28 декабря 2012 года

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ХК «Салават Юлаев»
 Профиль на sports.ru

Выпускники Уфимского государственного авиационного технического университета
Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Авангард» Уфа
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Хермес»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Обладатели Кубка Гагарина
Тренеры ХК «Салават Юлаев»